Europacupen i fotboll 1975/1976 vanns av Bayern München från det dåvarande Västtyskland som tog sin tredje raka slutseger i turneringen då man i finalmatchen besegrade Saint-Étienne från Frankrike med 1–0 i Glasgow den 12 maj 1976. Bayern München fick därmed behålla pokalen, som tillverkats efter att Ajax, Nederländerna vunnit tre raka titlar 1971–1973, och en ny pokal tillverkades återigen inför kommande turnering.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Noter

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1975/1976 på Uefas webbplats
 Europacupresultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1975/1976
Fotbollssäsongen 1975/1976
1975 i Europa
1976 i Europa